Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2022 probíhala před zahájením singlové soutěže od 23. do 26. srpna 2022 v newyorském Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Do tříkolové soutěže zasáhlo sto dvacet osm hráčů. Osmnáct z nich postoupilo do dvouhry včetně dvou šťastných poražených.

Prohra ve druhém kole pro 37letého Francouze Gillese Simona znamenala poslední kariérní zápas na grandslamu.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

kvalifikace mužské dvouhry